Cremlino di Velikij Novgorod – antico nome del cremlino di Velikij Novgorod
 Isola Velikij – isola russa nel Mar Bianco
 Rostov Velikij – città dell'oblast' di Jaroslavl'
 Principe di Velikij Novgorod – titolo attribuito durante il periodo degli appannaggi, anche noto come principe di Novgorod
 Velikij Novgorod – città della Russia europea non lontana da San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Velikij Ustyug